Old Oak  steht für
Old Oak Common, London
 Old Oak Hotel, Neuseeland